Pandemia de coronavirus din Europa este o epidemie în curs de desfășurare în anii 2019-2021 pe teritoriul continentului european cauzată de noul coronavirus 2019-nCoV (SARS-CoV-2), virus care provoacă o infecție numită COVID-19, care poate fi asimptomatică, ușoară, moderată sau severă.

Țările din Europa au fost afectate de COVID-19, boala cauzată de coronavirus responsabil pentru pandemia 2019-2020 înregistrată prima dată la Wuhan, China.

La 17 martie 2020, toate țările din Europa aveau un caz confirmat de COVID-19, Muntenegru fiind ultima țară europeană care a raportat cel puțin primele cazuri. În 18 țări, cel puțin un deces a fost raportat.

Europa este acum considerată centrul activ al pandemiei, de către Organizația Mondială a Sănătății, la 13 martie 2020.
Începând cu 13 martie 2020, cazurile pe țări din Europa s-au dublat pe perioade de tipic de 3 până la 4 zile, unele țări (mai ales cele aflate în fazele anterioare de detectare) prezentând o dublare la fiecare 2 zile.

În decembrie 2021, România era singura țară din Uniunea Europeană din zona verde în lista țărilor cu risc epidemiologic (ridicat), din Europa, doar Kosovo se mai află în zona verde. Rata de incidență cumulată la 1.000 locuitori în România era de 1,1.

Statistici

Referințe

Legături externe 
 Worldwide Coronavirus Map, confirmed Cases – Hartă traseele traseelor cazurilor confirmate de coronavirus.
 ncov – CSSE - Harta extinderii virusului în Europa și în lume.